L'edizione 1982-1983 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Selçuk Yula (Fenerbahçe Istanbul), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Campione di Turchia 1982-1983.
 Fenerbahçe ammesso alla Coppa dei Campioni 1983-1984.
 Trabzonspor ammesso alla Coppa UEFA 1983-1984.
 Mersin İdman Yurdu, Samsunspor, Gaziantepspor e Altay Izmir retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
Campionato turco di calcio